Гусин — русская фамилия. 

Известные представители:
 Гусин, Андрей Леонидович (1972—2014) — украинский футболист.
 Полонский, Вячеслав Павлович (1886—1932, настоящая фамилия Гусин) — российский, советский критик, журналист, историк, главный редактор журнала «Новый мир» (1926—1931 гг.).
 Гусин-Рабинович, Евгений Яковлевич (род. 1968) — советский, израильский хоккеист на позиции вратаря; впоследствии функционер (президент Федерации хоккея Израиля).